Мехтиев () — азербайджанская и чеченская фамилия. Женская форма фамилии —

Известные носители 
 Мехтиев, Агшин Шафаят оглу (род. 1949) — азербайджанский  и советский дипломат, постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Европейском Союзе (ЕС)
 Мехтиев, Айдын Гидаятович (род. 1967) — российский политический обозреватель.
 Мехтиев, Ариф Шафаят оглы (1934—2016) — азербайджанский и советский учёный, доктор физико-математических наук, академик АН Азербайджана 
 Мехтиев, Аяз Забит оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Мехтиев, Борис Мехтиевич (1919—1993) — подполковник Красной Армии, заключенный ГУЛАГа, полковник милиции.
 Мехтиев, Дашты Мелик оглы (1900—1974) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1951).
 Мехтиев, Джамал Низамиевич (1884-1922) — доброволец эскадрона связи  2-ого Корниловского ударного полка.
 Мехтиев, Закир Таир оглы (род. 1948) — азербайджанский и советский скульптор, художник. 
 Мехтиев, Ибрагим Алиевич (род. 1986) — российский тхэквондист.
 Мехтиев, Иса Мамед оглы (род. 1922) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).
 Мехтиев, Мамед Асад оглы (1911—1984) — советский учёный-физиолог, заслуженный деятель науки и депутат верховного совета Азербайджанской ССР.
 Мехтиев, Мехти Адигёзал оглы (1895—1937) — советский азербайджанский партийный и государственный деятель.
 Мехтиев, Мир Ягуб Миразиз оглы (1891—1949) — государственный деятель Азербайджанской Демократической Республики.
 Мехтиев, Рамиз Энвер оглы (род. 1938) — азербайджанский политический деятель, академик, президент Национальной академии наук Азербайджана
 Мехтиев, Рауф Рафик оглы (род. 1976) — азербайджанский футболист.
 Мехтиев, Сафар Мамед оглы (род. 1973) — генерал-лейтенант таможенной службы, глава Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
 Мехтиев, Таджеддин — министр обороны Азербайджана (1991—1992).
 Мехтиев, Шафаят Фархад оглы (1910—1985) — азербайджанский советский учёный, геолог-нефтяник, педагог, доктор наук, академик АН Азербайджанской ССР.
 Мехтиев, Шафигат Мамед оглы (1912— ?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Мехтиев, Эйюб Хабиб оглы (1904—?) — азербайджанский советский учёный-нефтяник, Заслуженный инженер Азербайджанской ССР, почётный нефтяник СССР, лауреат Сталинской премии 1950 года.
 Мехтиев, Эмин Натиг оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, полузащитник.

